Departamento General Güemes ist der Name folgender argentinischer Verwaltungseinheiten:

 Departamento General Güemes (Chaco)
 Departamento General Güemes (Salta)